Третий сезон мультсериала «Финес и Ферб» начался 4 марта 2011 года на канале Disney Channel и закончен 30 ноября 2012. На российском канале Disney oфициально начался 29 сентября 2012 года, закончился 17 мая 2013.

Музыка

Эпизоды

Примечания 
Комментарии

Ссылки 
 Список серий третьего сезона на tv.com

Финес и Ферб
Серии «Финеса и Ферба»